Le titre Galipettes peut faire référence aux ouvrages suivants :
 Galipettes, de Félix Galipaux (1860-1931) recueil de fantaisies et monologues (Paris, Jules Lévy, 1887), suivi de cinq autres volumes.
 Galipettes, bande dessinée grivoise de Jean-Claude Pertuzé (Toulouse, Loubatières, 1985).